Дёрсбах () — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц и Гессен. Левый приток реки Лан.

Дёрсбах берёт начало в гессенской коммуне Хайденрод. Течёт на север по территории Рейнланд-Пфальца. У коммуны Клингельбах поворачивает на запад. Впадает в Лан около монастыря Арнштайн.

 Высота истока составляет 472 м, высота устья — 91 м.

Речной индекс 25892.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Лана
Реки Рейнланд-Пфальца
Реки Гессена